Schützen steht für:

 Schützen (Weben), zentraler Teil einer Webmaschine

Ortsname:
 Schützen (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Schützen am Gebirge, Gemeinde im Bezirk Eisenstadt-Umgebung, Burgenland
 Deutsch Schützen-Eisenberg, Ortsteil bzw. Gemeinde im Bezirk Oberwart, Burgenland
 Schützen (Gemeinde Kilb), Ortschaft von Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schützenverein
 Gesellschaft zu Schützen
 Schütze